Haunerting ist der Ortsname von

 Haunerting (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haunerting (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haunerting (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern